|-
|(62251)||2000 SG81|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,129|| align=right|4,81|| align=right|5,266||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62252)||2000 SW82|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,033|| align=right|7,07|| align=right|4,474||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62253)||2000 SM83|| align=right|15,1|| align=right|2,966|| align=right|0,071|| align=right|10,31|| align=right|5,109||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62254)||2000 SR83|| align=right|16,8|| align=right|2,522|| align=right|0,198|| align=right|2,77|| align=right|4,004||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62255)||2000 SV83|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,088|| align=right|1,64|| align=right|4,614||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62256)||2000 SC84|| align=right|16,8|| align=right|2,597|| align=right|0,204|| align=right|7,67|| align=right|4,185||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62257)||2000 SH85|| align=right|15,2|| align=right|3,075|| align=right|0,217|| align=right|10,16|| align=right|5,392||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62258)||2000 SJ85|| align=right|15,5|| align=right|2,926|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|5,004||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62259)||2000 SQ85|| align=right|14,6|| align=right|2,784|| align=right|0,052|| align=right|5,53|| align=right|4,645||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62260)||2000 SS85|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,049|| align=right|4,86|| align=right|4,538||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62261)||2000 SX85|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,071|| align=right|4,00|| align=right|3,462||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62262)||2000 SO86|| align=right|14,4|| align=right|2,948|| align=right|0,113|| align=right|13,33|| align=right|5,060||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62263)||2000 SD87|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,190|| align=right|5,53|| align=right|4,172||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62264)||2000 SA88|| align=right|14,5|| align=right|2,857|| align=right|0,094|| align=right|13,67|| align=right|4,829||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62265)||2000 SX88|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,130|| align=right|18,08|| align=right|5,655||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62266)||2000 SZ88|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,072|| align=right|6,79|| align=right|3,693||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62267)||2000 SA90|| align=right|14,2|| align=right|2,595|| align=right|0,115|| align=right|12,57|| align=right|4,179||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62268)||2000 SQ90|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,332|| align=right|8,88|| align=right|3,733||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62269)||2000 SD91|| align=right|12,9|| align=right|2,887|| align=right|0,065|| align=right|15,97|| align=right|4,904||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62270)||2000 SJ91|| align=right|15,5|| align=right|3,027|| align=right|0,073|| align=right|9,52|| align=right|5,265||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62271)||2000 SC93|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,157|| align=right|9,92|| align=right|4,364||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62272)||2000 SQ96|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,049|| align=right|7,44|| align=right|4,478||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62273)||2000 ST97|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,025|| align=right|14,98|| align=right|5,609||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62274)||2000 SH98|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,015|| align=right|2,96|| align=right|4,577||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62275)||2000 SK98|| align=right|14,5|| align=right|3,038|| align=right|0,052|| align=right|8,84|| align=right|5,295||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62276)||2000 SN100|| align=right|14,9|| align=right|2,514|| align=right|0,121|| align=right|12,57|| align=right|3,984||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62277)||2000 SX100|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,079|| align=right|14,35|| align=right|5,658||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62278)||2000 ST103|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,127|| align=right|9,61|| align=right|5,146||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62279)||2000 SA105|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|3,719||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62280)||2000 SX105|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,097|| align=right|1,35|| align=right|3,412||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62281)||2000 SD106|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,012|| align=right|5,72|| align=right|4,654||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62282)||2000 SS106|| align=right|14,9|| align=right|3,076|| align=right|0,172|| align=right|4,79|| align=right|5,393||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62283)||2000 SY107|| align=right|15,8|| align=right|2,818|| align=right|0,111|| align=right|2,98|| align=right|4,730||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62284)||2000 SD108|| align=right|15,7|| align=right|2,980|| align=right|0,177|| align=right|1,33|| align=right|5,143||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62285)||2000 SZ109|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,131|| align=right|5,68|| align=right|3,825||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62286)||2000 SE110|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,209|| align=right|4,91|| align=right|3,681||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62287)||2000 SG110|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|5,587||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62288)||2000 SH110|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,139|| align=right|2,12|| align=right|3,789||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62289)||2000 SX110|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,193|| align=right|2,55|| align=right|3,721||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62290)||2000 SZ111|| align=right|17,5|| align=right|2,389|| align=right|0,230|| align=right|0,47|| align=right|3,692||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62291)||2000 SN112|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,183|| align=right|9,58|| align=right|4,223||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62292)||2000 SO113|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|4,90|| align=right|4,415||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62293)||2000 SR113|| align=right|15,8|| align=right|2,961|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|5,095||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62294)||2000 ST113|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,031|| align=right|6,58|| align=right|4,582||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62295)||2000 SV114|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,169|| align=right|0,70|| align=right|3,394||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62296)||2000 SU115|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|6,71|| align=right|3,699||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62297)||2000 SF116|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|5,421||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62298)||2000 SK116|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,116|| align=right|3,13|| align=right|5,051||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62299)||2000 SN116|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,177|| align=right|3,50|| align=right|3,740||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62300)||2000 SY116|| align=right|12,8|| align=right|3,184|| align=right|0,019|| align=right|15,07|| align=right|5,680||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62301)||2000 SE117|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|2,98|| align=right|3,783||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62302)||2000 SJ117|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,070|| align=right|4,84|| align=right|3,386||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62303)||2000 SL117|| align=right|14,5|| align=right|3,196|| align=right|0,049|| align=right|5,37|| align=right|5,713||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62304)||2000 SM117|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,127|| align=right|3,39|| align=right|4,057||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62305)||2000 SP117|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,108|| align=right|4,52|| align=right|4,682||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62306)||2000 SS117|| align=right|14,9|| align=right|2,703|| align=right|0,037|| align=right|5,42|| align=right|4,443||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62307)||2000 SA118|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,077|| align=right|5,71|| align=right|4,576||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62308)||2000 SH118|| align=right|14,4|| align=right|3,237|| align=right|0,071|| align=right|12,01|| align=right|5,822||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62309)||2000 SL118|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,139|| align=right|6,24|| align=right|3,812||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62310)||2000 SP118|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,122|| align=right|3,36|| align=right|4,229||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62311)||2000 SF119|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,119|| align=right|10,81|| align=right|5,450||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62312)||2000 SL119|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,137|| align=right|5,59|| align=right|3,876||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62313)||2000 SM119|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,172|| align=right|12,87|| align=right|4,475||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62314)||2000 SU119|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,038|| align=right|9,72|| align=right|5,374||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62315)||2000 SV119|| align=right|14,8|| align=right|2,733|| align=right|0,104|| align=right|5,61|| align=right|4,517||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62316)||2000 SO120|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,133|| align=right|5,69|| align=right|5,602||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62317)||2000 SU121|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,131|| align=right|5,43|| align=right|4,520||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62318)||2000 SZ121|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,055|| align=right|10,11|| align=right|4,323||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62319)||2000 SD122|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,217|| align=right|2,72|| align=right|3,583||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62320)||2000 SC123|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,125|| align=right|9,57|| align=right|4,511||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62321)||2000 SP123|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,110|| align=right|16,13|| align=right|4,151||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62322)||2000 ST123|| align=right|15,9|| align=right|2,648|| align=right|0,142|| align=right|7,45|| align=right|4,308||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62323)||2000 SX123|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,074|| align=right|5,76|| align=right|4,605||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62324)||2000 SY123|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,080|| align=right|4,27|| align=right|5,261||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62325)||2000 SC124|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,053|| align=right|4,40|| align=right|4,387||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62326)||2000 SE124|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,167|| align=right|5,79|| align=right|4,076||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62327)||2000 SH124|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,013|| align=right|11,92|| align=right|5,544||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62328)||2000 SM124|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|4,265||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62329)||2000 SN124|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,184|| align=right|4,07|| align=right|4,166||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62330)||2000 SF125|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,129|| align=right|6,71|| align=right|5,703||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62331)||2000 ST126|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,021|| align=right|2,42|| align=right|4,792||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62332)||2000 SX126|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,221|| align=right|12,06|| align=right|3,855||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62333)||2000 SE127|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,078|| align=right|9,43|| align=right|5,424||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62334)||2000 SF127|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,201|| align=right|3,09|| align=right|3,643||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62335)||2000 SJ127|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,125|| align=right|2,39|| align=right|3,708||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62336)||2000 SM127|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,068|| align=right|11,59|| align=right|5,431||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62337)||2000 SW127|| align=right|15,5|| align=right|2,962|| align=right|0,085|| align=right|3,94|| align=right|5,097||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62338)||2000 SN128|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,158|| align=right|10,23|| align=right|4,254||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62339)||2000 SX129|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,108||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62340)||2000 SO130|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,040|| align=right|16,31|| align=right|4,911||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62341)||2000 SE131|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,050|| align=right|11,54|| align=right|4,257||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62342)||2000 SD132|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,108|| align=right|13,40|| align=right|4,244||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62343)||2000 SQ132|| align=right|14,2|| align=right|2,584|| align=right|0,067|| align=right|21,53|| align=right|4,153||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62344)||2000 SA134|| align=right|15,1|| align=right|3,026|| align=right|0,062|| align=right|10,52|| align=right|5,262||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62345)||2000 SW134|| align=right|15,3|| align=right|3,036|| align=right|0,036|| align=right|8,53|| align=right|5,289||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62346)||2000 SN135|| align=right|15,5|| align=right|3,202|| align=right|0,038|| align=right|6,81|| align=right|5,729||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62347)||2000 SL138|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,078|| align=right|11,39|| align=right|5,290||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62348)||2000 SB142|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|9,68|| align=right|5,192||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62349)||2000 SH142|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,070|| align=right|9,20|| align=right|5,122||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62350)||2000 SA143|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,051|| align=right|2,62|| align=right|4,301||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62351)||2000 SB143|| align=right|16,9|| align=right|2,221|| align=right|0,131|| align=right|2,09|| align=right|3,310||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62352)||2000 SG143|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,092|| align=right|8,33|| align=right|5,650||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62353)||2000 SH143|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,132|| align=right|21,83|| align=right|5,629||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62354)||2000 SQ143|| align=right|14,4|| align=right|2,973|| align=right|0,043|| align=right|8,88|| align=right|5,125||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62355)||2000 SX144|| align=right|15,7|| align=right|2,879|| align=right|0,218|| align=right|1,97|| align=right|4,885||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62356)||2000 SG146|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,077|| align=right|2,43|| align=right|4,660||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62357)||2000 SP146|| align=right|15,7|| align=right|2,965|| align=right|0,128|| align=right|1,70|| align=right|5,105||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62358)||2000 SY147|| align=right|15,4|| align=right|2,814|| align=right|0,141|| align=right|3,84|| align=right|4,719||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62359)||2000 SB148|| align=right|15,7|| align=right|3,196|| align=right|0,171|| align=right|6,36|| align=right|5,712||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62360)||2000 SL148|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,155|| align=right|5,84|| align=right|3,801||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62361)||2000 SX148|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,205|| align=right|1,22|| align=right|3,748||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62362)||2000 SZ148|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|0,98|| align=right|3,750||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62363)||2000 SG149|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,092|| align=right|1,72|| align=right|5,103||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62364)||2000 SN149|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,071|| align=right|10,81|| align=right|5,596||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62365)||2000 SY149|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,190|| align=right|9,72|| align=right|4,552||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62366)||2000 SD150|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,111|| align=right|8,37|| align=right|4,095||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62367)||2000 SF150|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,072|| align=right|0,99|| align=right|5,161||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62368)||2000 SG150|| align=right|15,1|| align=right|3,008|| align=right|0,065|| align=right|8,68|| align=right|5,216||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62369)||2000 SK150|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,028|| align=right|1,44|| align=right|4,291||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62370)||2000 SM150|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,230|| align=right|4,00|| align=right|3,618||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62371)||2000 SR150|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|8,17|| align=right|5,250||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62372)||2000 SX150|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,068|| align=right|5,56|| align=right|4,699||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62373)||2000 SE151|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,098|| align=right|2,16|| align=right|5,409||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62374)||2000 SW151|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,030|| align=right|11,09|| align=right|5,471||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62375)||2000 SG152|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,079|| align=right|2,26|| align=right|3,613||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62376)||2000 SU153|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,113|| align=right|9,02|| align=right|5,197||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62377)||2000 SJ154|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,121|| align=right|13,01|| align=right|4,276||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62378)||2000 SN154|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,212|| align=right|1,92|| align=right|3,690||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62379)||2000 SA155|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,094|| align=right|10,15|| align=right|5,113||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62380)||2000 SF155|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,146|| align=right|22,48|| align=right|5,380||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62381)||2000 SO155|| align=right|13,8|| align=right|3,074|| align=right|0,085|| align=right|16,74|| align=right|5,388||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62382)||2000 SM156|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|10,89|| align=right|5,160||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62383)||2000 SS156|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|9,69|| align=right|5,164||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62384)||2000 SX156|| align=right|16,1|| align=right|3,065|| align=right|0,029|| align=right|19,82|| align=right|5,366||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62385)||2000 ST157|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,158|| align=right|15,51|| align=right|4,215||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62386)||2000 SR161|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,255|| align=right|15,62|| align=right|4,254||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62387)||2000 SQ162|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,139|| align=right|15,98|| align=right|4,200||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62388)||2000 SW162|| align=right|14,5|| align=right|2,597|| align=right|0,200|| align=right|7,64|| align=right|4,185||MBA||30. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(62389)||2000 SE165|| align=right|14,2|| align=right|2,705|| align=right|0,111|| align=right|12,32|| align=right|4,448||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62390)||2000 SA166|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,057|| align=right|14,03|| align=right|4,192||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62391)||2000 SK167|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,124|| align=right|8,24|| align=right|5,458||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62392)||2000 SW168|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,163|| align=right|7,13|| align=right|4,079||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62393)||2000 SM169|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,102|| align=right|1,53|| align=right|4,535||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62394)||2000 SU169|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,081|| align=right|14,86|| align=right|4,201||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62395)||2000 SZ169|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|14,22|| align=right|4,347||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62396)||2000 SE170|| align=right|14,0|| align=right|2,654|| align=right|0,166|| align=right|12,04|| align=right|4,323||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62397)||2000 SM170|| align=right|13,8|| align=right|2,860|| align=right|0,100|| align=right|14,23|| align=right|4,836||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62398)||2000 SR170|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,126|| align=right|9,50|| align=right|5,183||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62399)||2000 SV170|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,088|| align=right|2,59|| align=right|4,097||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62400)||2000 SA171|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|6,64|| align=right|4,176||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62401)||2000 SD171|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,070|| align=right|2,70|| align=right|3,469||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62402)||2000 SM171|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,159|| align=right|1,46|| align=right|4,683||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62403)||2000 SL172|| align=right|15,1|| align=right|3,163|| align=right|0,224|| align=right|6,53|| align=right|5,624||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62404)||2000 SQ173|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|14,11|| align=right|4,182||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62405)||2000 SR175|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,036|| align=right|8,55|| align=right|5,304||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62406)||2000 SN176|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,073|| align=right|6,19|| align=right|3,610||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62407)||2000 SO176|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,096|| align=right|4,87|| align=right|3,517||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62408)||2000 SU176|| align=right|13,1|| align=right|3,961|| align=right|0,220|| align=right|7,43|| align=right|7,882||HLD||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62409)||2000 SR177|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,112|| align=right|10,08|| align=right|5,147||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62410)||2000 SN178|| align=right|14,5|| align=right|2,698|| align=right|0,155|| align=right|16,43|| align=right|4,430||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62411)||2000 SX178|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,082|| align=right|6,85|| align=right|3,598||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62412)||2000 SY178|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,091|| align=right|4,77|| align=right|5,584||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62413)||2000 SE179|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,029|| align=right|14,19|| align=right|5,335||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62414)||2000 SV179|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|6,12|| align=right|3,433||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62415)||2000 SA180|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,137|| align=right|13,06|| align=right|5,386||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62416)||2000 SS180|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,215|| align=right|8,98|| align=right|4,523||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62417)||2000 ST181|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|16,86|| align=right|4,228||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62418)||2000 SR182|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,164|| align=right|18,06|| align=right|4,684||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62419)||2000 SX183|| align=right|15,7|| align=right|2,902|| align=right|0,102|| align=right|1,60|| align=right|4,943||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62420)||2000 SH184|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,088|| align=right|5,25|| align=right|4,256||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62421)||2000 SJ184|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,038|| align=right|12,19|| align=right|5,110||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62422)||2000 SK184|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,591||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62423)||2000 SM184|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,042|| align=right|9,62|| align=right|5,100||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62424)||2000 SX184|| align=right|14,2|| align=right|2,875|| align=right|0,006|| align=right|12,68|| align=right|4,874||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62425)||2000 SM186|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|12,24|| align=right|5,176||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62426)||2000 SX186|| align=right|11,9|| align=right|5,225|| align=right|0,078|| align=right|31,22|| align=right|11,95||JUT||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62427)||2000 SH187|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,098|| align=right|6,32|| align=right|4,542||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62428)||2000 SM187|| align=right|16,2|| align=right|2,545|| align=right|0,115|| align=right|2,42|| align=right|4,059||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62429)||2000 SQ187|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,266|| align=right|13,52|| align=right|4,086||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62430)||2000 SV187|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,127|| align=right|11,23|| align=right|5,735||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62431)||2000 SG188|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,066|| align=right|1,00|| align=right|5,283||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62432)||2000 SH188|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,189|| align=right|0,98|| align=right|5,712||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62433)||2000 SO188|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,186|| align=right|3,40|| align=right|3,803||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62434)||2000 SW189|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,111|| align=right|11,23|| align=right|5,466||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62435)||2000 SN190|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|8,35|| align=right|4,453||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62436)||2000 SR192|| align=right|14,7|| align=right|2,985|| align=right|0,074|| align=right|11,37|| align=right|5,157||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62437)||2000 SY198|| align=right|16,3|| align=right|2,612|| align=right|0,043|| align=right|0,97|| align=right|4,221||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62438)||2000 SF199|| align=right|15,7|| align=right|2,964|| align=right|0,100|| align=right|2,81|| align=right|5,103||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62439)||2000 SK200|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,017|| align=right|2,79|| align=right|4,656||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62440)||2000 SR201|| align=right|16,1|| align=right|2,729|| align=right|0,054|| align=right|3,40|| align=right|4,508||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62441)||2000 SX202|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,031|| align=right|2,75|| align=right|4,970||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62442)||2000 SA204|| align=right|15,6|| align=right|3,008|| align=right|0,042|| align=right|1,74|| align=right|5,216||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62443)||2000 SN204|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,197|| align=right|2,52|| align=right|3,712||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62444)||2000 SO206|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,166|| align=right|3,43|| align=right|4,500||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62445)||2000 SF207|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,138|| align=right|7,00|| align=right|3,832||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62446)||2000 SH207|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,079|| align=right|2,63|| align=right|4,631||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62447)||2000 SR207|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,138|| align=right|4,42|| align=right|3,250||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62448)||2000 SC208|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|7,99|| align=right|4,105||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62449)||2000 SD208|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,162|| align=right|3,96|| align=right|4,590||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62450)||2000 SE208|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,069|| align=right|2,65|| align=right|5,136||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62451)||2000 SN208|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|5,73|| align=right|4,204||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62452)||2000 SO209|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,052|| align=right|6,78|| align=right|4,626||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62453)||2000 SP209|| align=right|15,6|| align=right|2,912|| align=right|0,150|| align=right|6,79|| align=right|4,968||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62454)||2000 SQ209|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,094|| align=right|10,86|| align=right|5,354||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62455)||2000 SK210|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,259|| align=right|9,25|| align=right|3,444||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62456)||2000 SL210|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,037|| align=right|11,60|| align=right|5,368||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62457)||2000 SO210|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,169|| align=right|7,69|| align=right|3,515||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62458)||2000 SP211|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,192|| align=right|12,39|| align=right|4,257||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62459)||2000 SX211|| align=right|15,6|| align=right|2,792|| align=right|0,238|| align=right|8,74|| align=right|4,664||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62460)||2000 SY211|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,173|| align=right|10,17|| align=right|4,011||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62461)||2000 SH212|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,096|| align=right|10,53|| align=right|4,692||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62462)||2000 SO212|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,155|| align=right|8,87|| align=right|4,202||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62463)||2000 SS212|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,291|| align=right|11,52|| align=right|4,654||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62464)||2000 SF213|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,055|| align=right|8,72|| align=right|4,535||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62465)||2000 SJ213|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,062|| align=right|11,73|| align=right|5,415||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62466)||2000 SR213|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,145|| align=right|9,76|| align=right|5,563||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62467)||2000 SW213|| align=right|14,3|| align=right|3,159|| align=right|0,085|| align=right|10,23|| align=right|5,614||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62468)||2000 SA214|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,060|| align=right|18,17|| align=right|4,079||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62469)||2000 SD215|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,024|| align=right|1,31|| align=right|4,487||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62470)||2000 SH216|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,205|| align=right|16,87|| align=right|5,682||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62471)||2000 SP216|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,198|| align=right|6,22|| align=right|3,431||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62472)||2000 SO217|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,155|| align=right|8,94|| align=right|4,616||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62473)||2000 SZ217|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,085|| align=right|11,23|| align=right|5,170||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62474)||2000 SP218|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,197|| align=right|9,27|| align=right|4,685||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62475)||2000 SB219|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,089|| align=right|22,34|| align=right|5,507||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62476)||2000 SH219|| align=right|14,0|| align=right|2,858|| align=right|0,050|| align=right|12,84|| align=right|4,832||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62477)||2000 SJ219|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|10,22|| align=right|4,663||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62478)||2000 SK219|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,102|| align=right|9,58|| align=right|4,194||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62479)||2000 SD220|| align=right|14,0|| align=right|3,002|| align=right|0,140|| align=right|10,74|| align=right|5,200||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62480)||2000 SU220|| align=right|15,1|| align=right|3,138|| align=right|0,235|| align=right|11,53|| align=right|5,558||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62481)||2000 SC221|| align=right|13,9|| align=right|3,221|| align=right|0,062|| align=right|22,73|| align=right|5,781||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62482)||2000 SE221|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,128|| align=right|10,58|| align=right|4,543||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62483)||2000 SG221|| align=right|13,6|| align=right|3,412|| align=right|0,130|| align=right|11,01|| align=right|6,303||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62484)||2000 SN221|| align=right|14,8|| align=right|2,780|| align=right|0,153|| align=right|10,50|| align=right|4,635||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62485)||2000 SX221|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,134|| align=right|13,26|| align=right|4,636||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62486)||2000 SC222|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,111|| align=right|10,65|| align=right|4,334||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62487)||2000 SP222|| align=right|16,3|| align=right|2,780|| align=right|0,175|| align=right|9,79|| align=right|4,635||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62488)||2000 SN223|| align=right|16,4|| align=right|2,794|| align=right|0,078|| align=right|4,17|| align=right|4,668||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62489)||2000 SS223|| align=right|14,9|| align=right|3,955|| align=right|0,202|| align=right|3,07|| align=right|7,866||HLD||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62490)||2000 SL224|| align=right|15,5|| align=right|3,065|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|5,365||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62491)||2000 SN224|| align=right|15,0|| align=right|2,551|| align=right|0,149|| align=right|8,41|| align=right|4,073||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62492)||2000 ST224|| align=right|14,4|| align=right|3,015|| align=right|0,081|| align=right|6,61|| align=right|5,233||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62493)||2000 SK225|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,066|| align=right|2,80|| align=right|4,527||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62494)||2000 SP225|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,046|| align=right|8,31|| align=right|5,360||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62495)||2000 SQ226|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,156|| align=right|6,90|| align=right|3,502||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62496)||2000 SA227|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,185|| align=right|13,23|| align=right|4,185||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62497)||2000 SJ228|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,199|| align=right|3,83|| align=right|3,686||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62498)||2000 SL228|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,061|| align=right|3,33|| align=right|4,703||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62499)||2000 SK229|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,108|| align=right|5,75|| align=right|3,583||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62500)||2000 SL229|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,108|| align=right|4,09|| align=right|4,362||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov